Niemcy:
 Rheinau – dzielnica Mannheimu
 Rheinau – dzielnica Rastatt
 Rheinau – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Rheinau – obszar wolny administracyjnie (gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau

Szwajcaria:
 Rheinau – miejscowość

Inne:
 Rheinau – półwysep
 Rheinau – klasztor

Zobacz też:
 Rhinau